Устано́вка:
 Установка (психология) — психологический термин.
 Установка программного обеспечения (инсталляция).
 Установка — часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки или сборочной единицы.
 Установка (компания) — советское акционерное общество в форме треста, созданное для обучения и подготовки специалистов, в первую очередь рабочих специальностей на хозрасчётной основе, а также для профессионального консалтинга.
 То же, что и устройство.